Harrison Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Harrison Island (Florida)
 Harrison Island (Maryland)
 Harrison Island (New York)
 Harrison Island (Loudon County, Tennessee)
 Harrison Island (Monroe County, Tennessee)

zu Kanada gehörend:
 Harrison Island (Hudson Bay)